Gisler ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Gisler (* 1941), Schweizer Politiker (CVP)
 Anton Gisler (1863–1932), Schweizer Theologe und Weihbischof
 Barbara Gisler-Haase (* 1951), österreichische Flötistin
 Bianca Gisler (* 2003), Schweizer Snowboarderin
 Dave Gisler (* 1983), Schweizer Jazzmusiker 
 Esther Gisler Fischer (* 1968), Schweizer Theologin und Ethnologin
 Fabian Gisler (* 1977), Schweizer Jazzmusiker 
 Flavio Gisler (* 1989), Schweizer Politiker (CVP) und Rechtsanwalt
 Hans Gisler (1889–1969), Schweizer Bildhauer
 Joel Gisler (* 1994), Schweizer Freestyle-Skisportler
 Konrad Gisler (1924–2018), Schweizer Politiker (BGB, SVP)
 Marcel Gisler (* 1960), Schweizer Regisseur und Drehbuchautor
 Markus Gisler (* 1952), Schweizer Journalist und Moderator
 René Gisler (* 1967), Schweizer Künstler und Autor
 Rudolf Gisler (1942–2004), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Giesler
 Gissler
 Gißler